Nel Nuovo Testamento due libri sono chiamati Lettere di Pietro:
Prima lettera di Pietro
Seconda lettera di Pietro